Pürglitz steht für:

 Pürglitz (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortsteil von Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Křivoklát, Flecken in der Region Mittelböhmen in Tschechien, deutsch Pürglitz